Dragoljub može označavati:
 Dragoljub, Tropaeolum L., biljni rod iz porodice Tropaeolaceae
 Dragoljub, jedić, jadić, klobučić, Aconitum L., biljni rod iz porodice Ranunculaceae
 Dragoljub, modri jedić, Aconitum napellus L., biljna vrsta iz porodice Ranunculaceae
 Dragoljub, đurđica, Convallaria majalis L., biljna vrsta iz porodice Asparagaceae
 Dragoljub mirisavi dvolist, Platanthera bifolia (L.) Rich., biljna vrsta iz porodice Orchidaceae
 Dragoljub, veliki dragoljub, Tropaeolum majus L., biljna vrsta iz porodice Tropaeolaceae